Clampett ist der Name folgender Personen:

 Bob Clampett (1913–1984), US-amerikanischer Trickfilm-Animator
 Bobby Clampett (* 1960), US-amerikanischer Golfspieler

Siehe auch:
 Clampitt (Begriffsklärung)